Căpâlna több romániai település neve:
 Sebeskápolna, Fehér megye
 Feketekápolna, Bihar megye
 Csicsókápolna, Szilágy megye